Чемпионы 2008 года  Стивен Хасс и  Росс Хатчинс не принимали участие в турнире.

 Боб Брайан и  Майк Брайан выиграли в финале у  Марка Ноулса и  Энди Роддика со счётом 6-4 6-2.

Сеянные 

 Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Первый круг)
 'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)

<li>  Уэсли Муди /  Дик Норман (Первый круг)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Первый круг)

Сетка турнира

Ссылки 
 Сетка турнира  

Открытый чемпионат Китая по теннису 2009